(littéralement « lézard de Yarnton ») est un genre éteint et fossile de pliosaures ayant vécu durant le Jurassique moyen (Callovien) dans ce qui est aujourd'hui le Royaume-Uni. Une seule espèce est connue, , décrite en 2022 à partir de fossiles découvert dans la formation d'Oxford Clay en Angleterre. L'animal aurait mesuré plus de  de long (la queue n'étant pas entièrement conservée) et possède une grande quantité de dents par rapport aux autres pliosaures. Ses dents présentent des crêtes distinctes formées par l'émail des dents, dont certaines sont très prononcées et ressemblent à des carènes, donnant aux dents un aspect tranchant.

Découverte et nommage 
Les restes dEardasaurus ont été découverts par H. Philip Powell dans la formation d'Oxford Clay près de  en 1994. Le seul fossile connu, qui n'est autre que holotype, le spécimen OUMNH PAL-J.2247 (précédemment répertorié comme OUMNH J.02247), a été déterré du membre de Peterborough de la formation, ce qui indique que l'animal a vécu durant l'étage Callovien du Jurassique. Le spécimen est assez complet et partiellement articulé, préservant à la fois le crâne et la mandibule, de grandes parties de la colonne vertébrale, les côtes et les gastralia ainsi que les restes des membres antérieurs et postérieurs gauches.

Le nom générique Eardasaurus est composé du mot en vieil anglais eard, qui signifie « maison » ou « habitation », et du grec ancien , « lézard ». Le nom de la ville voisine de Yarnton est également dérivé de eard. L'épithète spécifique powelli rend hommage à H. Philip Powell pour avoir découvert le fossile.

Description

Classification 

L'analyse phylogénétique menée pour Eardasaurus est généralement cohérente avec d'autres analyses concernant les relations internes au sein des Pliosauridae. Eardasaurus est récupéré en tant que thalassophonéen à divergence précoce, plus basal que Liopleurodon, Simolestes et les Brachaucheninae.

Paléobiologie 

Il est admis que les crêtes d'émail présentes sur les dents dEardasaurus forment des arêtes coupantes en forme de carène qui ont probablement eu une importance écologique significative. Les chercheurs pensent généralement que la capacité de coupe améliorée donnée aux dents par ces crêtes est indicative d'un régime composé de grosses proies, et de telles crêtes sont observées chez d'autres pliosauridés comme Pliosaurus et Liopleurodon, qui portent parfois des dentelures supplémentaires. Par rapport à Liopleurodon cependant, les crêtes en carène dEardasaurus sont beaucoup plus fines avec une dentelure plus faible. Néanmoins, la distinction entre les crêtes d'émail régulières et les crêtes en forme de carène est encore très prononcée.  et  suggèrent par la suite que de telles crêtes d'émail pourraient être beaucoup plus répandues parmi les plésiosaures qu'on ne le pensait auparavant.

Voir aussi 

 Liste de plésiosaures
 Plesiosauria
 Pliosauridae
 Thalassophonea

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Pliosaure
Genre de plésiosaures (nom scientifique)
Diapside du Jurassique
Animal du Jurassique moyen
Taxon fossile décrit en 2022
Reptile marin fossile européen
Paléontologie en Angleterre
Plésiosaure du Jurassique
Taxon fossile non connu en Paleobiology Database